Heyer:
 Arthur Heyer
 Hans Heyer
 (William Ronald) "Ron" Heyer (* 1941), um herpetólogo americano (fr)
 Acromyrmex heyeri
 Adenomera heyeri (en)
 Hylodes heyeri
 Osteocephalus heyeri (es)
 Phyllonastes heyeri
 Scinax heyeri (en)
 Tapinoma heyeri